Ляский () — польский дворянский герб.

Описание 
В красном поле чёрная перевязь, обременённая тремя золотыми звёздами, над ней серебряный Меркуриев шишак наискось, под ней восстающий золотой лев, наискось.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: возникающий лев, влево. Намёт на щите красный, подложенный серебром. Щитодержатели — серебряные борзые, с ошейниками и красными языками, смотрящие от щита, стоящие на ленте с девизом: Sapienter et audacter. Герб Ляских внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 109.

Герб используют 
Указанным гербом вместе с потомственным дворянством Всемилостивейше пожалован Александр Ляский (1796—1850) — польский банкир еврейского происхождения. Его сын — банкир Владислав Ляский (1831—1889).

Примечания

См. также 
 Френкели

Литература 
 Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 109
 
  
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с собаками-щитодержателями
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с нашлемниками в виде львов
Гербы с изображением Олимпийских богов